Тагиров (, ) — азербайджанская, башкирская и татарская фамилия.

Известные носители 
 Тагиров, Афзал Мухитдинович (1890—1938) — башкирский государственный и общественный деятель, писатель;
 Тагиров, Владимир Исмаил оглы (1932—2014) — азербайджанский учёный, доктор физико-математических наук, член-корреспондент НАНА.
 Тагиров, Индус Ризакович (род. 1936) — татарский учёный-историк, академик Академии наук Республики Татарстан;
 Тагиров, Нуриагзам Тагирович (1888—1937) — башкирский общественный и государственный деятель, юрист, языковед;
 Тагиров, Тагир Ахмедович (1989) — российский самбист.
 Тагиров, Фахразей Ахмадеевич (род. 1928) — электрик, мастер Бекетовского участка линий электропередач РЭС «Башкирэнерго» РБ, Герой Социалистического Труда.
 Тагиров, Фуат (1917—1996) — Народный артист Татарской ССР.
 Тагиров, Энгель Ризакович (род. 1940) — татарский учёный-историк.

